Hasle est le nom de plusieurs localités :
Hasle est une commune du canton de Lucerne en Suisse.
Hasle est une ville de l'île de Bornholm au Danemark
Hasle bei Burgdorf est une commune du canton de Berne en Suisse.

Homonymie de localités